Als Winterquartier wird ein Quartier (Aufenthaltsort) bezeichnet, das im Winter genutzt wird, zum Beispiel:

 bei Nomaden und Hirtenvölkern (im Wechsel mit dem Sommerquartier)
 bei Tieren, siehe Winterschlaf und Vogelzug

Winterlager oder Winterquartier ist die Bezeichnung
 bei historischen Kriegen, siehe Feldzug

Als Winterlager bezeichnet man
 den Trockenliegeplatz eines Schiffes im Winter
 eine Jugendfreizeit im Winter, oft als Skilager oder Skifreizeit
 ein Ruhelager (ggf. mit Ställen) für Zirkusbetriebe oder Kirmes-Fahrgeschäfte 

Siehe auch